

Patronyme 
Le nom de Gille est celui de plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 André Gille (né en 1921), acteur français ;
  ;
 Charles Gille (1820-1856), dit : le Moucheron est un goguettier, poète et chansonnier français
 Christian Gille (né en 1976), céiste allemand ;
 Élisabeth Gille (1937-1996), traductrice et écrivain français ;
 Guillaume Gille (né en 1976), joueur de handball français ;
 Herbert Gille (1897-1966), général allemand durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Jean-Patrick Gille (né en 1962), homme politique français ;
 Léonard Gille (1904-1971), résistant français ;
 Philippe Gille (1831-1901), journaliste français et librettiste d’opéra ;
 Philippe Gille (mathématicien), mathématicien, directeur de Recherches au CNRS, Université Claude Bernard, Lyon ;
 Valère Gille (1867-1950), poète belge.

Gille, bouffon de foire  

Un gille ou Gille est le nom d'un ancien bouffon de foire, dérivé du nom de baptême Gilles.

Gille, personnage théâtral 

Le Gille (avec ou sans majuscule) est un ancien personnage de la comédie burlesque, représentant le type du niais.

Gille, personnage de carnaval 

Un Gille désigne aussi à l'époque moderne un personnage de carnaval dans le nord de la France et en Belgique qui, en parade, bouge tout le temps. Ainsi, les Gilles constituent une célèbre confrérie du carnaval de Binche.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme